Anglické slovo chase může znamenat:

Instituce 
 JPMorgan Chase – banka

Příjmení 
 Elizabeth Chase (1950–2018) – zimbabwská sportovkyně, pozemní hokejistka
 James Hadley Chase (1906–1985) – anglický spisovatel detektivek
 Richard Trenton Chase (1950–1980) – americký sériový vrah

Fiktivní postavy 
 Dr. Robert Chase – hlavní postava seriálu Dr. House

Hudba 
 Chase – americká jazzová kapela založená v roce 1970